Le tournoi d'Aberavon est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du  au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la troisième des quatre manches de la Dewar Cup 1969 après Perth et Stalybridge. La dernière manche se déroule à 
Torquay avant la finale à Londres.

Virginia Wade remporte ici sa troisième victoire successive dans la coupe et compte le maximum possible de 12 points devant Ann Haydon-Jones 8 points, Julie Heldman 7 points et Annette Van Zyl 5 points.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aberavon

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Aberavon
Tennis au Royaume-Uni en 1969
Sport en octobre 1969
Novembre 1969